Dithmarscher steht für:

 die historische Region Dithmarschen
 den heutigen Kreis Dithmarschen
 die Dithmarscher Privatbrauerei